Liste der Mitglieder des Rheinland-Pfälzischen Landtages (1. Wahlperiode)

Der Rheinland-Pfälzische Landtag war in der ersten Wahlperiode von 1947 bis 1951 zunächst auf 100 Mitglieder ausgelegt. Durch die Rückgliederung von 61 Gemeinden zu Rheinland-Pfalz in den Kreisen Saarburg und Trier-Land kam es noch 1947 zu einer Nachwahl und die Zahl der Abgeordneten erhöhte sich auf 101.

Zusammensetzung 
Bei der Landtagswahl am 18. Mai 1947 gab es folgendes Ergebnis:

Die Nachwahl am 21. September 1947 gewann die CDU. Die Liberale Partei und der Soziale Volksbund schlossen sich im Landtag zur Demokratischen Partei zusammen, die sich 1949 in FDP umbenannte. Der Landtag setzte sich 1947 nach der Nachwahl wie folgt zusammen:

Präsidium 
 Präsidenten: Jacob Diel (CDU) 1947/1948, August Wolters (CDU) 1948–1951
 Vizepräsidenten: Franz Bögler (SPD) 1947, Paul Röhle (SPD) 1947–1951, Tobias Weber (CDU) 1947–1950, Jakob Ziegler (CDU) 1950/1951

Abgeordnete

Literatur 
 Markus Schäfer: Datenhandbuch zur Geschichte des Landtags Rheinland-Pfalz 1947–2003. Mainz 2005, 

Landtag Mitglieder 01
 01